Molekulska formula -{C10H19O6PS2}- se može odnositi na:

 Izomalation
 Malation